CCD

 CCD — ПЗС-матрица
 CCD — Continuity of Care Document